Leucofisetinidina con fórmula química C15H14O6 es un flavan-3,4-diol (leucoanthocyanidin), 
un tipo de sustancia fenólica natural. Es el monómero de taninos condensados llamados profisetinidin. Estos taninos se pueden extraer del duramen de Acacia mearnsii o del corazón del tronco de Schinopsis balansae, quebracho colorado y de extracto de quebracho comercial.

Referencias

Enlaces externos 

Leucoantocianidinas